Lesley ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Lesley (1958–2013), US-amerikanischer Baseballspieler
 Caroline Lesley (* 1978), kanadische Schauspielerin
 J. Peter Lesley (1819–1903), US-amerikanischer Geologe
 John Lesley (1527–1596), schottischer Bischof und Historiker
 Ted Lesley (1937–2008), deutscher Zauberkünstler und Mentalist

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Lesley (Texas)

Sonstiges:
 Lesley University, private US-amerikanische Universität in Cambridge und Boston

Siehe auch: Leslie